Catedral de São Carlos — em São Carlos, estado de São Paulo, Brasil

Catedral de San Carlos de Bariloche — em Bariloche, Argentina

Catedral de San Carlos Borromeo — em  Monterey, Califórnia, Estados Unidos

Desambiguações de templos